Stefanini oder Stéfanini ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Stefanini (1924–2018), Schweizer Immobilienbesitzer und Kunstsammler
 Éric Stéfanini (* 1963), französischer Fußballspieler

 Jean Stéfanini (1917–1985), französischer Romanist und Sprachwissenschaftler
 Lucrezia Stefanini (* 1998), italienische Tennisspielerin
 Luigi Stefanini (1891–1956), italienischer Philosoph und Pädagoge
 Rafe Stefanini, US-amerikanischer Banjo- und Fiddlespieler der Old-Time Music, Geigenbauer und -restaurator italienischer Herkunft